Torsten Wustlich (ur. 2 lutego 1977 w Annaberg-Buchholz) – niemiecki saneczkarz, srebrny medalista olimpijski, wielokrotny medalista mistrzostw świata, a także zdobywca Pucharu Świata.

Kariera  
Pierwszy sukces w karierze osiągnął w 1999 roku, kiedy zdobył srebrny medal w zawodach drużynowych podczas mistrzostw świata w Königssee. W kolejnych latach, startując w parze z André Florschützem, zdobył złote medale w dwójkach na mistrzostwach świata w Calgary (2001), mistrzostwach świata w Park City (2005) i mistrzostwach świata w Oberhofie (2008) oraz srebrne podczas mistrzostw świata w Nagano (2004) i mistrzostw świata w Lake Placid (2009). Ponadto wywalczył złote medale w zawodach drużynowych podczas MŚ w Park City (2005), MŚ w Oberhofie (2008) i MŚ w Lake Placid (2009).

W 2006 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie razem z Florschützem zdobył srebrny medal w dwójkach. Wyprzedzili ich jedynie Austriacy Andreas i Wolfgang Linger. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Vancouver zajęli piątą pozycję. W sezonie 2009/2010 zwyciężyli w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w dwójkach. Ponadto w sezonach 2000/2001, 2003/2004 i 2004/2005 zajmowali drugie miejsce, a w sezonie 2005/2006 stanęli na najniższym stopniu podium. Na swoim koncie ma 11 wygranych zawodów oraz 38 miejsc na podium.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa

Miejsca na podium chronologicznie

Bibliografia 
 Profil na stronie FIL 
  

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Niemieccy medaliści olimpijscy
Niemieccy saneczkarze
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1977
Ludzie urodzeni w Annaberg-Buchholz